Tuliłezka (Roridula) – rodzaj roślin z monotypowej rodziny tuliłezkowatych (Roridulaceae Martinov, Tekhno-Bot. Slovar: 549. 3 Aug 1820). Nazwa naukowa pochodzi od łacińskiego słowa roridus, co oznacza wilgotny lub zroszony. Rodzaj obejmuje dwa gatunki występujące w naturze wyłącznie w Afryce południowej w Kraju Przylądkowym. Są to niewielkie krzewy z równowąskimi liśćmi pokrytymi włoskami wydzielającymi lepką wydzielinę. Wzdłuż nerwu i brzegów liścia włoski są dłuższe. Kwiaty składają się z trzech działek kielicha i trzech płatków korony. Pięć pręcików ma żółte miodniki u nasady. Słupek składa się z trzech owocolistków.

Systematyka 
 Pozycja według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Rodzaj jest jedynym przedstawicielem rodziny tuliłezkowatych (Roridulaceae) z rzędu wrzosowców (Ericales) w obrębie klasy okrytonasiennych. 

 Gatunki
 Roridula dentata L.
 Roridula gorgonias Planch.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Genus Roridula. www.carnivorousplants.org

Rośliny drapieżne
Wrzosowce